Певцо́в (Певцо́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Певцов, Аггей Степанович (1773—1812) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Певцов, Алексей Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8325; 26 ноября 1849.
 Певцов, Анатолий Иванович (1930—2013) — советский спортсмен и тренер по современному пятиборью.
 Певцов, Андрей Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 655 (340); 22 августа 1789.
 Певцов, Дмитрий Анатольевич (род. 1963) — российский актёр, автогонщик.
 Певцов, Егор Клементьевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3055; 26 ноября 1816.
 Певцов, Илларион Николаевич (1879—1934) — русский и советский актёр, театральный педагог.
 Певцов, Николай Николаевич (1909—1972) — помощник участкового ревизора по безопасности движения поездов, Герой Социалистического Труда.
 Певцов, Михаил Васильевич (1843—1902) — путешественник, генерал-майор.
 Певцов, Никифор Клементьевич (1773—после 1835) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 3132; 26 ноября 1816.
 Певцов, Павел Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5999; 3 декабря 1839.
 Певцов, Ростислав (род. 1987) — азербайджанский триатлонист.
 Певцов, Семён Игнатьевич — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 2371; 26 ноября 1811.

Певцова 
 Певцова, Софья Карловна (1782—1852) — начальница Екатерининского училища в Москве.